Das Damendoppel der Australian Championships 1964 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressiegerinnen waren Robyn Ebbern und Margaret Smith. Im Endspiel setzten sich Judy Tegart / Lesley Turner gegen Robyn Ebbern / Margaret Smith mit 6:4 und 6:4 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1964